

Astronomia
 6204 MacKenzie – asteroide della fascia principale

Geografia
 Mackenzie – fiume del Canada
 Mackenzie – villaggio del Missouri (Stati Uniti)
 Monti Mackenzie – catena montuosa del Canada
 Distretto di Mackenzie – distretto della regione di Canterbury (Nuova Zelanda)
 Castello Mackenzie – museo di Genova (Italia)

Onomastica
 Mackenzie – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
 Alexander Mackenzie – esploratore britannico
 Alexander Mackenzie – politico canadese
 Alexander Campbell Mackenzie – compositore e direttore d'orchestra britannico
 David Mackenzie – regista e sceneggiatore britannico
 Donald MacKenzie – canottiere canadese
 Donald MacKenzie – attore e regista scozzese naturalizzato statunitense
 Duncan Mackenzie – archeologo scozzese
 Evan George Mackenzie – bibliofilo britannico
 George Henry Mackenzie – scacchista scozzese naturalizzato statunitense
 Henry Mackenzie – scrittore scozzese
 James Mackenzie – fisiologo e cardiologo scozzese
 John Mackenzie – regista scozzese
 John Mackenzie – calciatore scozzese
 Leonardo Mackenzie – schermidore cubano
 Linda Mackenzie – nuotatrice australiana
 Murdo MacKenzie – imprenditore statunitense
 Niall Mackenzie – pilota motociclistico britannico
 Peter Mackenzie – attore statunitense
 Roderick Mackenzie – sociologo canadese
 Steve MacKenzie – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Tarran Mackenzie – pilota motociclistico britannico
 Taylor Mackenzie – pilota motociclistico britannico
 Thomas MacKenzie – politico neozelandese
 Will Mackenzie – regista e attore statunitense
 William MacKenzie – oculista scozzese

Pagine correlate
McKenzie